Krayenbühl ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Krayenbühl (1935–2011), Schweizer Architekt
 Hugo Krayenbühl (1902–1985), Schweizer Neurochirurg

Siehe auch:
 Krähenbühl
 Kreienbühl